

Personnalités 

 James R. Soley (1850-1911, avocat et historien américain; 
 Tomás Soley Güell (1875-1943), économiste et historien costaricain;
 Jordi Pujol i Soley (1930), ancien président de la Généralité de Catalogne; 
 Clive Soley (1939-), homme politique britannique;
 Sóley Stefánsdóttir dite Sóley (1987-), chanteuse islandaise;

 Mariona Soley i Bosch dite Nona Sobo (2000-), actrice catalane.

Musique 
 Soley, album du groupe de musique québécois Dobacaracol.

Homonymie de patronyme
Patronyme catalan
Patronyme anglais
Patronyme islandais